Christine Adams, une actrice anglaise ;
  (née en 1974), une athlète allemande.

Voir aussi 
 Christine Adam

Source de la traduction